De volgende personen hebben de achternaam Karabulut: 
 Sadet Karabulut (1975), Nederlands politica
 Aydın Karabulut (1988), Turks-Duitse voetballer 
 Vural Karabulut (1978), Turks-Nederlandse voetballer